Моніка Селеш була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову з рахунком 7–5, 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
 Нотатка: фінал проходив до трьох виграних сетів, тоді як попередні кола - до двох.

Посилання 

одиночний
Тур WTA 1992